Мбу:

 Мбу, Мэтью (1929—2012) — министр иностранных дел Нигерии (1993).
 Мбу (рыба) — пресноводная и солоноватоводная рыба семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных.

Аббревиатура:
 МБУ — Муниципальное бюджетное учреждение
 МБУ — многоствольная бомбометная установка (разновидность противолодочного вооружения)
 МБУ — многоцелевая буровая установка

Двойная фамилия:
 Мбу Алидор, Режиналь (род. 1993) — французский футболист.